Kaisa steht für:

 Kaisa (* 1983), deutscher Rapper
 Kaisa (Name), weiblicher Vorname
 Kaisa (Belgern-Schildau), Ortsteil der Stadt Belgern-Schildau im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Kaisa (Billard), in Finnland gespielte Billardvariante
 Kaisa (Saaremaa), Dorf auf Saaremaa, Estland